

Codici 
 EZ – codice vettore IATA di Evergreen International Airlines e Sun Air of Scandinavia
 EZ – codice FIPS 10-4 della Repubblica Ceca

Altro 
 Ez – abbreviazione del Libro di Ezechiele
 EZ – abbreviazione della parola inglese easy (facile), basata sulla pronuncia dell'inglese
 EZ – abbreviazione del genere musicale easycore